Gotisch of gothic of gotiek kan verwijzen naar:


Germaans volk
 Goten, een Oud-Germaans volk
 Gotisch (taal), de taal van de Goten
 Gotisch alfabet, het schrift waarin de Gotische taal werd geschreven

Vernoemd

Stijlperiode
 Gotische kunst, een middeleeuwse stijl(periode)
 Gotiek (bouwkunst)
 Brabantse gotiek, variant van de gotiek in de Nederlanden, ca. 1300
 Demergotiek, variant van de Brabantse gotiek
 Kempense gotiek, variant van de Brabantse gotiek, 15de-16de eeuw
 Flamboyante gotiek, een bouwstijl uit de laatste fase van de gotiek, ca. 1300-1500
 Internationale gotiek, een kunstuiting in de schilder- en beeldhouwkunst uit de 14de en de 15de eeuw

Schrift
 Gotisch schrift, een verzamelnaam voor alle boekschriften gebruikt tussen ca. 1200 en ca. 1500

Lettertype
 Gotisch (drukletter), een groep lettertypen

Cultuur
 Gothic novel, een literair genre, ontstaan in de 18e eeuw
 Lijst van gothicliteratuur
Daarvan afgeleid:
 Gothic (subcultuur), een subcultuur sedert 1980
 Gothic (muziek), een muziekgenre
 Gothic metal, een muziekstijl binnen metal
 Gothic (film), een Amerikaanse film uit 1986
 Gothic (computerspelserie), een serie games (RPG)
 Gothic (computerspel), het eerste spel uit de serie